O’Hara steht für:
 O’Hara (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 O’Hara (Florida), Ort in Florida, Vereinigte Staaten
 O’Hara, Markenname eines Blended Whiskeys der Cooley Distillery für den französischen Markt

Siehe auch:
 Scarlett O’Hara
 O’Hara Wood
 O’Hara-Gletscher
 Lake O’Hara, ein Gebirgssee im Yoho-Nationalpark in der kanadischen Provinz British Columbia
 O’Hara River im Parish St David in Dominica
 Ohara
 O’Hare